Razza umana, classificazione razziale del genere umano.
Razza Umana, talk show